Те́траедра́льний інтермедіа́т (, ) — інтермедіат, через який відбувається перехід від тригонального до тетраедального розміщення зв'язків при атомі C, початково зв'язаному подвійним зв'язком (наприклад, альдоль у реакції конденсації ацетальдегіду).

Джерела

Примітки 

Інтермедіати